DDR-Oberliga 1989/1990 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1989/1990. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1990/1991 se kvalifikoval tým Dynamo Drážďany, v Poháru UEFA 1990/1991 startovaly týmy FC Karl-Marx-Stadt a 1. FC Magdeburg. Účast v Poháru vítězů pohárů 1990/1991 si zajistil druholigový tým FSV Eintracht Schwerin jako poražený finalista východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 týmy – Wismut Aue a nováček BSG Fortschritt Bischofswerda. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1989
Fotbal v roce 1989
Fotbal v roce 1990
Sport v Německu v roce 1989
Sport v Německu v roce 1990